Haraszti György (1912–1980) nemzetközi jogász
 Haraszti György (1947–) judaista, történész